Mountain Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mountain Park (attractiepark)
Mountain Park (Fulton County, Georgia)
Mountain Park (Gwinnett County, Georgia)
Mountain Park (Oklahoma)